Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gō Soeda che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (finale)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Gō Soeda (Campione)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Brendan Evans (primo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 Ricardo Mello (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2008